Chris Renaud ist der Name folgender Personen:

* Chris Renaud (Eishockeyspieler) (* 1960), kanadischer Eishockeyspieler
 Chris Renaud (Regisseur) (* 1966), US-amerikanischer Comiczeichner und Filmregisseur
 Chris Renaud (Schwimmer) (* 1976), kanadischer Schwimmer